Куни́цын — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Куницын, Алексей Васильевич (1807—1883) — российский юрист.
 Куницын, Андрей Иванович (род. 1977) — российский журналист, директор Дирекции общественно-правового вещания ОАО (позже — АО) «Телекомпания НТВ» в 2005—2015 годах. Заместитель главного редактора АО "Телекомпания НТВ" (2015-2022)
 Куницын, Валерий Романович (1944—2020) — советский и российский писатель и журналист, заслуженный работник культуры РФ (1994).
 Куницын, Владимир (род. 1987) — эстонский подводный ориентировщик.
 Куницын, Владимир Георгиевич (род. 1948) — российский литературный критик, публицист, журналист.
 Куницын, Вячеслав Евгеньевич (1955—2015) — советский и российский учёный, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
 Куницын, Георгий Иванович (1922—1996) — советский литературовед, искусствовед, философ. 
 Куницын, Игорь Константинович (род. в 1981) — российский теннисист.
 Куницын, Никифор Иванович (1909—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Куницын, Николай Михайлович (1908—?)— ректор Сибирского металлургического института.
 Куницын, Олег Иосифович (1934—2022) — советский и российский музыковед и писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1987).
 Куницын, Пётр Николаевич (1921—1967) — Герой Советского Союза.
 Куницын, Сергей Владимирович (род. 1960) — народный депутат Украины (1990—1994), глава Совета министров АР Крым (1998—2001; 2002—2005).

Куницына 
 Куницына, Татьяна Александровна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.